465 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 465 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 888396.
 465 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Калужской области. Код 171011.
 465 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курске. Код 208112.
 465 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Саратовской области. Код 605349.